Пауль Генрих Видеман (; ,  — , Корен-Залис) — немецкий  и , известный преимущественно своей принадлежностью к окружению Фридриха Ницше.

Сын юриста. Учился в Лейпцигском университете. В 1874 году порекомендовал своему земляку и ровеснику Эрнсту Шмайцнеру, открывшему собственное издательское дело, привлечь в качестве авторов Ницше и Франца Овербека. После успеха этого предприятия и личного знакомства с Овербеком отправился, вместе со своим другом Генрихом Кёзелицем, в Базель к Ницше и провёл там в постоянном общении со своим кумиром около 3 лет в 1876—1879 гг. Ницше высоко ценил Видемана и подарил ему с патетической дарственной надписью партитуру оперы Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры», полученную им ранее в дар от самого композитора. Затем вернулся в Германию, позднее некоторое время жил в Генуе, занимаясь цветоводством, после чего снова возвратился в Хемниц и работал там как музыкальный педагог (среди его учеников, в частности, музыковед Макс Унгер). Редактировал (с 1882 года) первые выпуски выпускавшегося Шмайцнером журнала Internazionale Monatsschrift. Опубликовал несколько книг философского характера, в том числе «Познание и бытие: Решение проблемы идеального и реального» (; 1885), в которой, однако, поставил Ницше ниже Дюринга.

Литература 
 Conversations with Nietzsche / Ed. by Sander L. Gilman. — Oxford University Press, 1987. — P. 60-63.

Выпускники Лейпцигского университета